Калькуттская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Калькутта.

История 
В юрисдикцию Калькуттской епархии входили Индия и Индо-Китай. По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 6.000, общин — 20.

Епархия имела 10 церквей.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов мира
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви